Ez a szócikk a gerincesek Gnathostomata kládját írja le. Az állkapoccsal rendelkező ízeltlábúakhoz lásd: Mandibulata.

Az állkapcsosok (Gnathostomata)  a gerinchúrosok (Chordata) törzsének a gerincesek (Vertebrata) altörzsébe tartozó altörzság.

Az ősi állkapocs nélküli gerinceseken kívül valamennyi élő és kihalt gerinces állat (tövises őscápák, páncélos őshalak, porcos és csontos halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök) ebbe a csoportba tartozik. A Gnathostomata monofiletikus csoport.
Közös tulajdonságuk az arckoponya, valamint a nyakszirti (occipitális) régió megléte. Az alsó és felső állkapcsok az elülső embrionális kopoltyúívekből fejlődnek. Az állkapcsok a rágás szolgálatában állnak, rajtuk pikkely eredetű fogak lehetnek.

Rendszerezés 
 †Tövises őscápák osztálya (Acanthodii) – kihaltak
 †Páncélos őshalak osztálya (Placodermi) – kihaltak
 Porcos halak osztálya (Chondrichthyes): a cápák, ráják és tömörfejűek
 Vértes és csontos halak főosztálya (Osteichthyes)
 Sugarasúszójú halak osztálya (Actinopterygii)
 Bojtosúszójú halak osztálya (Sarcopterygii)
 Négylábúak főosztálya (Tetrapoda)
 Kétéltűek osztálya (Anamnia: Amphibia)
 Magzatburkosok csoportja (Amniota)
 Hüllők osztálya (Reptilia vagy Sauropsida)
 Anapszidák alosztálya (Anapsida)
 Diapszidák alosztálya (Diapsida) 
 †Emlősszerű hüllők osztálya (Synapsida) – kihaltak
 Madarak osztálya (Aves)
 Emlősök osztálya (Mammalia)

Filogenetikus családfa 

  Állkapcsosok altörzság (Gnathostomata)
       ├─†Páncélos őshalak osztálya (Placodermi)  – kihalt
       └─Eugnathostomata mikrotörzse
          ├─Porcos halak osztálya (Chondrichthyes)
          └─ Teleostomi
              ├─†Tövises őscápák osztálya (Acanthodii) – kihalt
              └─Vértes és csontos halak főosztálya  (Osteichthyes)
                  ├─Sugarasúszójú halak osztálya (Actinopterygii)
                  └─Bojtosúszójú halak osztálya (Sarcopterygii)
                     ├─Négylábúak főosztálya (Tetrapoda)
                     ├─Kétéltűek osztálya (Amphibia)
                     └─Magzatburkosok csoportja (Amniota)
                        ├─Hüllők osztálya (Reptilia vagy Sauropsida)
                        ├─Madarak osztálya (Aves)
                        └─Emlősszerű hüllők osztálya (Synapsida)
                           └─Emlősök osztálya (Mammalia)

Források 

Gerincesek